Ла Амапа има више значења:

 Ла Амапа (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Амапа (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Амапа (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Амапа (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику